Vitello ist:

 ein schlesischer Mönch und Naturphilosoph des 13. Jahrhunderts, siehe Witelo
 Vitello (Mondkrater), ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, benannt nach Witelo 
 ein ehemaliger Markenname der Margarinewerke Van den Bergh

Siehe auch:
 Vitello tonnato
 Vitiello